19-ото Световно първенство по футбол е международно състезание по футбол, което се провежда между 11 юни и 11 юли 2010 година в Южна Африка. Това е първото първенство, чийто домакин е африканска държава. Участват 32 отбора от шестте конфедерации. Мачовете се играят на десет стадиона в девет южноафрикански града. На това първенство дебютира отборът на . ЮАР е първата страна домакин, отпаднала в първата фаза на световно първенство. Първа световна титла печели  след победа на финала над  с 1 – 0.

Със Златната топка като най-добър играч на първенството е награден уругвайският нападател Диего Форлан. Голмайстор на първенството и носител на Златната обувка става германският нападател Томас Мюлер с пет гола. По толкова имат и Форлан, Давид Вия и Уесли Снайдер, но Мюлер има и три асистенции. Той е избран и за най-добър млад играч на първенството. Испанският вратар Икер Касияс печели Златната ръкавица – наградата за най-добър вратар на първенството.

Играчи, получили жълт картон в два мача, биват наказани да пропуснат следващия по програма. На играчите с един жълт картон, на които предстои да играят в полуфиналите той бива опростен, с цел да се избегне пропускане на участие във финалния мач, заради натрупани два жълти картона.

Избор на домакин 
Африка е избрана като домакин на световното първенство през 2010 година като част от тогавашната политика на ФИФА на ротация между шестте конфедерации при избора на домакин (която по-късно, през октомври, 2007 е изоставена). Своите кандидатури представят пет африкански държави:
  Египет
  Либия /  Тунис (съвместна кандидатура)
  Мароко
  Южна Африка

Следвайки решението на комитета на ФИФА да не позволява съвместни кандидатури, Тунис оттегля своята. Вследствие на това комитетът решава да не зачете самостоятелната кандидатура на Либия, тъй като тя вече не притежава всички изисквания за домакинство.

След един кръг на гласуване, кандидатурата победител е обявена от президента на ФИФА, Сеп Блатер по време на пресконференция на 15 май 2004 в Цюрих. Домакинството на турнира печели Южна Африка изпреварвайки Мароко и Египет.

  Тунис се отказва на 8 май 2004, след като ФИФА решава да не допуска съвместни кандидатури

  Либия – кандидатурата е отхвърлена, тъй като сама не покрива всички изисквания за право на домакинство

Участници

Стадиони 
През 2005 година организаторите определят списък с тринайсет стадиона, на които да се играят мачовете от световното първенство: Блумфонтейн, Кейп Таун, Дърбан, Йоханесбург (два стадиона), Кимбърли, Нелспруит, Оркни, Полокване, Порт Елизабет, Претория (два стадиона) и Рустенбург. Впоследствие списъкът е намален до десет стадиона, които официално са обявени от ФИФА на 17 март 2006 г.:

Съдии 
Избрани от ФИФА съдии за мачовете от световното:

АФК
 Халил Ал Гамди
 Равшан Ирматов
 Субкидин Мод Сале
 Юичи Нишимура

КАФ
 Мохамед Бенуза
 Коман Кулибали
 Джероум Деймън
 Еди Майет

КОНКАКАФ
 Жоел Агуияр
 Бенито Арчундия
 Карлос Батрес
 Марко Родригес

КОНМЕБОЛ
 Карлос Амарила
 Хектор Балдаси
 Хорхе Ларионда
 Пабло Позо
 Оскар Руис
 Карлос Симон

ОФК
 Майкъл Хестър
 Питър О'Лиъри

УЕФА
 Олегарио Бенкуеренча
 Масимо Бусака
 Франк Де Блеекере
 Мартин Хансон
 Виктор Кашаи
 Стефан Ланоа
 Роберто Росети
 Волфганг Щарк
 Алберто Ундиано Майенко
 Хауърд Уеб

Програма и резултати

Предварителни групи 
Във всяка група има по четири отбора. Първите два се класират за осминафиналите.

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Директни елиминации

Осминафинали

Четвъртфинали

Полуфинали

Мач за трето място

Финал

Световен шампион

Индивидуални и колективни отличия

Идеалният символичен отбор на първенството

Вижте също 
Статистика

Статистика

Голмайстори

Дисциплина

Източници 

 Портал на ББС с всички резултати и доклади от първенството – постоянен линк